La saison 2015-2016 de Promotion League constitue le troisième niveau de la hiérarchie du football en Suisse, derrière la Super League et la Challenge League. Le championnat oppose en matches aller-retour 16 clubs dont deux promus de 1 Ligue, le SC Cham et le SC Kriens, et un relégué de Challenge League, le Servette FC. Le championnat débute le 5 août 2015 et prend fin le 28 mai 2016.

Clubs

Classement 
mise à jour : 03 mai 2016

Légende des couleurs

 Promu de la saison précédente
 Relégué de la saison précédente

Classement des buteurs

Notes et références 

Note 1 : Nombre de buts inscrits

Liens externes 
 Site officiel de la Première Ligue
 

2015-2016
Football M3
Championnat M3
Suisse M3